Kuhturm steht für:
 ein ehemaliges Bauwerk im jetzigen Leipziger Stadtteil Lindenau, siehe Kuhturm (Leipzig)
 einen Torturm in Günzburg, siehe Kuhturm (Günzburg)